Por Allenville pode estar à procura de:
Allenville (Illinois)
Allenville (Missouri)

Ver também
Allensville

Desambiguação